Wereldtentoonstelling van 1888 (Brussel)
Exposición Universal de Barcelona (1888)